Innere Stadt – quartiere di Berna
Innere Stadt – distretto di Graz
Innere Stadt – distretto di Vienna